Ilișua ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Ilișua (Bistrița-Năsăud), Dorf im Kreis Bistrița-Năsăud
 Ilișua (Sălaj), Dorf im Kreis Sălaj